ПФО:
 Приволжский федеральный округ
 Палестинский фронт освобождения